Hacking heißen folgende geographischen Objekte:

 Hacking (Gemeinden Enzenkirchen, Sigharting), Ortschaft der Gemeinden Enzenkirchen und Sigharting, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hacking (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Hacking (Wien), Katastralgemeinde des 13. Wiener Bezirks Hietzing

Hacking ist der Familienname von:
 Ian Hacking (* 1936), kanadischer Wissenschaftstheoretiker und Sprachphilosoph

Hacking bezeichnet in der Informationstechnik:
 hacken, siehe Hack

 Siehe auch:
 Baron Hacking, erblicher britischer Adelstitel